Абдуллахі дан Фодіо (Abdullahi dan Fodio; 1766  — †1828 ) — релігійно-політичний діяч Нігерії , мусульманський просвітник.
 Шеху Абдуллахі (,  12 березня 1993) — нігерійський футболіст.